Drážka může být :

 v terénu – rýha, rygol, malý příkop 
 v materiálu – protáhlá prohlubeň definovaného průřezu a směru 
 přímá 
 ve spoji pero a drážka
 v drážkovém spoji hřídele s nábojem – viz článek drážkování
 drážka v hlavě šroubu
 upínací „T - drážka“
 ve spirále – drážka u gramofonové desky 
 ve šroubovici – vývrt hlavně
 v obecné křivce – vodící drážka u křivkových mechanismů

 malá průmyslová dráha
 řepařská drážka
 Kolínská řepařská drážka

 sídliště Na drážce v Pardubicích